Louis Henri Monin (1809-1866), professeur et historien français.